Lipovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lipovac, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
Lipovac, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Lipovac, un village situé dans la municipalité de Gradina, comitat de Virovitica-Podravina ;
Lipovac, une localité située dans la municipalité de Nijemci, comitat de Vukovar-Syrmie ;
Lipovac, une localité située dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;
Lipovac, une localité située dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac ;
en Serbie (également écrit )
Lipovac, un village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Lipovac, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ; 
Lipovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Lipovac, un village situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava ;
Lipovac, un village situé dans la municipalité de Topola, district de Šumadija ;
Lipovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
Lipovec/Lipovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie).